Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1919/20 werd beslist via de kampioenscompetitie met Be Quick uit Groningen  als winnaar. Dit was voor de club de eerste, en tot nu toe, enige landstitel.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vier regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Go Ahead, MVV van Zuid, en van de Westelijke VOC.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West

 1919/20
Competitievoetbal 1919/20